Sâncel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sâncel (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Sâncel (Harghita), Dorf im Kreis Harghita